Bruce Bickford peut désigner plusieurs personnes :
 Bruce Bickford (1947-2019), est un cinéaste d'animation
 Bruce Bickford (1957-), est un athlète américain